Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers, dikwijls in spreektaal tot OKAN afgekort
 Okan (houtsoort), een houtsoort

Personen met de voornaam
 Okan Buruk (1973), Turks voetballer.
 Okan Alkan, (1982), Turks voetballer.
 Okan Oktay, de dader in de Moord op Marion en Romy van Buuren.